Tyrkiet deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1908 i London, og har deltaget i alle sommerlege undtaget Sommer-OL 1920 i Antwerpen (da de blev udelukket på grund af dets rolle under første verdenskrig), Sommer-OL 1932 i Los Angeles og Sommer-OL 1980 i Moskva. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1936 i Garmisch-Partenkirchen og har siden deltaget i alle vinterlege undtaget Vinter-OL 1952 i Oslo, Vinter-OL 1972 i Sapporo og Vinter-OL 1980 i Lake Placid.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Tyrkiets OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL